В этом списке представлены домены, принадлежащие Google.

Локализации и региональные домены

Сокращённые и не локализированные ссылки

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Google
 Официальный блог
 Официальная история Google
 Google ccTLDs и соответствующие им языки